Maduro als familienaam: 
 George Maduro, Nederlands student naar wie Madurodam is genoemd
 Hedwiges Maduro, Nederlands voetballer 
 Nicolás Maduro, Venezolaans politicus 
 Maduro, een van oorsprong Sefardisch-Joodse achternaam.

Andere betekenissen: 
 Maduro Holding, een holdingmaatschappij gevestigd in Willemstad (Curaçao)
 Maduro is ook een type sigaar.